Die Feuerzangenbowle bezeichnet:
 einen Roman aus dem Jahr 1933 von Hans Reimann und Heinrich Spoerl, siehe Die Feuerzangenbowle
 dessen Verfilmung aus dem Jahre 1944 von Helmut Weiss, siehe Die Feuerzangenbowle (1944)
 dessen Verfilmung aus dem Jahre 1970 von Helmut Käutner, siehe Die Feuerzangenbowle (1970)
 ein Musical, siehe Die Feuerzangenbowle (Musical)

Siehe auch
 So ein Flegel, frühe Version der Feuerzangenbowle, Verfilmung aus dem Jahr 1934
 Feuerzangenbowle, eine Punschvariante